Temple Rezső (1827–1908) a trieszti általános biztosító társulat főtisztviselője
Temple Rezső (1874–1945) ügyvéd, belügyminisztériumi államtitkár, országgyűlési képviselő, a Ferenc József-rend lovagja, a III. osztályú osztrák Vaskorona-rend tulajdonosa.
ifjabb Temple Rezső (1902–1947) ügyvéd, országgyűlési képviselő, a Gresham-kávéház tulajdonosa.